Радищев Афанасій Прокопович (1698—1750) — член Генерального військового суду (з 1732 по 11 вересня 1734 рр.), член («от великороссийских») тимчасового правління Генеральної військової канцелярії (з 29 грудня 1733 по 1 березня 1734 рр.), член Правління гетьманського уряду (з 22 березня 1734 по вересень 1735 рр.)
 Радищев Афанасій Олександрович — генерал-майор, був начальником Подільської, Вітебської та Ковенської губерній.
 Радищев Олександр Миколайович — російський письменник, просвітитель, дисидент.

Російські прізвища